Первые президентские выборы в Сомалиленде прошли 14 апреля 2003 года. В результате с небольшими перевесом победил Дахир Риял Кахин. Основная оппозиция поначалу отвергла результаты, что привело к волнениям и последующему запрещению публичных протестов сроком на 10 дней, начиная с 22 апреля. 11 мая 2003 года Верховный суд утвердил результаты. 16 мая Кахин был приведён к присяге и стал первым демократически избранным президентом Сомалиленда.

Результаты 

|-
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:left;" |Кандидат — Партия
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:right;" |Голоса
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:right;" |%
|-
| style="text-align:left;" |Дахир Риял Кахин — Объединённая народная демократическая партия
| style="text-align:right;" |205 595
| style="text-align:right;" |41,23
|-
| style="text-align:left;" |Ахмед Силаньо — Партия мира, единства и развития
| style="text-align:right;" |205 515
| style="text-align:right;" |41,21
|-
| style="text-align:left;" |Фейсал Али Варабе — За справедливость и развитие
| style="text-align:right;" |77 433
| style="text-align:right;" |15,52
|-
|style="text-align:left;background-color:#E9E9E9"|Действительных голосов
|width="75" style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|488 543
|width="30" style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|98,0
|-
|style="text-align:left;background-color:#E9E9E9"|Недействительных бюллетеней
|width="75" style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|10 096
|width="30" style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|2,0
|-
|style="text-align:left;background-color:#E9E9E9"|Всего
|width="75" style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|498 639
|width="30" style="text-align:right;background-color:#E9E9E9"|100,0
|-
| style="text-align:left;" colspan="7" |Источник: African elections 
|}

Примечания 

Выборы в Сомалиленде
Сомали
2003 год в Сомали